«Junk» () — песня, написанная в 1968 году Полом Маккартни во время его пребывания (вместе с другими участниками группы «Битлз») в Индии. Несмотря на то, что группа рассматривала возможность записи этой песни для «Белого альбома», в итоге песня была впервые опубликована на дебютном сольном альбоме Маккартни в 1970 году.

История песни 
Песня была написана в 1968 году во время пребывания «Битлз» в Индии. Кроме окончательного названия, использовались также рабочие названия «Jubilee» и «Junk in the Yard». Демоверсия этой песни была записана в мае 1968 года в доме у Харрисона в Эшере. Эта демоверсия в 1970-х годах стала широко распространённой на бутлегах (чаще всего она имеет продолжительность 2:38), однако официально была выпущена лишь в 1996 году в составе альбома-сборника Anthology 3 (данная версия имеет продолжительность 2:25). Несмотря на то, что возможность включения данной песни в альбом The Beatles рассматривалась, студийная работа над ней не проводилась. Во время студийной работы над альбомом Get Back 9 января 1969 года эта песня наигрывалась участниками группы, однако, кроме 16-секундного фрагмента с пением на пародийном французском языке, ничего не вышло.

Пол Маккартни записал свою версию песни в феврале 1970 года у себя дома в Лондоне на четырёхдорожечный магнитофон; при этом он сам исполнил партии двух акустических гитар и бас-гитары, записав два дубля. Первый дубль был использован для композиции «Singalong Junk» (смотри ниже), тогда как второй стал основой для песни «Junk». Позднее в студии «Морган» (Morgan Studios) к этим дублям были дописаны партии ударных и ксилофона; был также дописан гармонический вокал в исполнении Линды Маккартни. В данном виде песня была выпущена в составе дебютного сольного альбома Маккартни в 1970 году.

Кроме того, песня (вместе с «Another Day», «Oh Woman, Oh Why» и «Valentine Day») вошла в мини-альбом, вышедший только в Мексике в 1972 году. Маккартни вместе со своими музыкантами исполнил эту песню вживую на передаче «MTV Unplugged» 25 января 1991 года; данная версия была чисто инструментальной, что роднит её с композицией «Singalong Junk» (смотри ниже), однако в описании альбома Unplugged (The Official Bootleg) (1991 год), где она стала заключительным треком, она обозначена именно как «Junk». Версия с альбома McCartney была включена в компиляционный альбом Wingspan: Hits and History (2001 год). Кроме этого, оркестровая версия песни вошла в альбом Working Classical (1999 год). Маккартни также исполнил эту песню вживую 3 ноября 2006 года в составе композиции «Ghost Suite» на концерте в Альберт-холле.

Песня «Junk» звучит в эпизоде «I Don’t Want to Do This Without You» из третьего сезона сериала «Родители».

Singalong Junk 
«Singalong Junk» — инструментальная версия песни «Junk», впервые опубликованная на том же альбоме McCartney. Основой для этой композиции послужил первый дубль домашней записи песни «Junk» (смотри выше), к которому позднее были дозаписаны партии ударных, меллотрона и фортепиано. Инструментальная композиция несколько длиннее, чем песня «Junk».

В передаче «MTV Unplugged» 25 января 1991 года Маккартни вместе со своими музыкантами исполнил эту композицию вживую, однако в описании альбома Unplugged (The Official Bootleg) (1991 год), созданного на основе записей из той передачи, данный фрагмент обозначен как «Junk».

Композиция «Singalong Junk» звучит в фильмах «Отбой» и «Джерри Магуайер».

Кавер-версии 
 Кавер-версия песни «Junk» в исполнении Джона Денвера вошла в его альбом Poems, Prayers & Promises (1971 год).
 Версия в исполнении Силлы Блэк звучит на её шестом сольном альбоме Images (1971 год), спродюсированном Джорджем Мартином.
 В 2014 году свою кавер-версию песни записал Джефф Линн. Эта версия вошла в трибьют-альбом The Art Of McCartney.

Источники

Ссылки 
 
 Видео со звучанием демоверсии Маккартни (альбом Anthology 3) 
 Видео со звучанием студийной версии «Junk» (альбом McCartney) 
 Видео со звучанием студийной версии «Singalong Junk» (альбом McCartney) 
 Видео-фрагмент передачи «MTV Unplugged» с исполнением композиции 

Песни The Beatles
Песни 1970 года
Песни Пола Маккартни
Песни, написанные Полом Маккартни
Песни, спродюсированные Полом Маккартни